Wyssokogorny (russisch ) ist der Name zweier Orte in Russland:
 Wyssokogorny (Chabarowsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Chabarowsk
 Wyssokogorny (Stawropol), Siedlung in der Region Stawropol